Lo sguardo che uccide (The Mask of Diijon), film diretto da Lew Landers (1946)
Lo sguardo che uccide (The Gorgon), film diretto da Terence Fisher (1964)